Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1953. godinu je drugi put zaredom osvojio Mornar iz Splita.

Savezno prvenstvo 
Prvenstvo se igralo kroz dva dijela - kvalifikacijskog i finalnog. Perikazana je ljestvica finalnog dijela prvenstva.

Ljestvica finalnog dijela prvenstva

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Zadru (9. – 11. kolovoza 1953.).

Konačni poredak:
 KPK (Korčula)
 Gusar (Mlini)
 Jedinstvo (Zadar)
 Velko Kovačević (Hvar)
 Omladinac (Osijek)
 Mladost (Bjelovar)
 POŠK (Split)
 Partizan (Senj)
 Mornar (Šibenik)

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.

1953.